Le nom Gary Ablett est porté par les personnes suivantes :
  (1961-), un joueur australien de football australien ;
Gary Ablett (1965-2012), un joueur anglais de football ;
Gary Ablett (1984-), un joueur australien de football australien, fils du premier ;